Миша Димитријевић може да се односи на:
 Миша Димитријевић (политичар), српски политичар (1846–1889)
 Миша Димитријевић (глумац), српски глумац (1854–1909)
 Милош Миле Димитријевић, српски правник, политичар и председник Матице српске